Die KIG Open 2011 fanden vom 1. bis 6. März 2011 in Los Angeles in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Kategorie International 25. Es war mit 25.000 US-Dollar dotiert.
 
Vorjahressieger war Omar Mosaad, der nicht erneut antrat. Im Finale traf Jonathan Kemp auf Julian Illingworth, den er mit 11:7, 11:8, 7:11, 7:11 und 11:6 bezwang.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Stefan Casteleyn einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2010/11
Squashturnier in Los Angeles